Tupac Katari ist der Name folgender Personen:

* Tupac Katari (1750–1781), bolivianisch-peruanischer Aufständischer, siehe Julián Apaza

Tupac Katari steht für:

 Kalla Tupac Katari, Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Tupac Katari (Satellit), erster Kommunikationssatellit Boliviens
 Tupac Katari, Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien, siehe Huallcota